Sezon 2019/2020 3. Fußball-Ligi – 12. sezon niemieckiej 3. Fußball-Ligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występowało 20 zespołów grających w systemie "każdy z każdym". Mistrzem został Bayern Monachium II, który nie mógł jednak awansować. W związku z tym, razem z wicemistrzem Würzburger Kickers do 2. Bundesligi na sezon 2020/2021 awansowała trzecia drużyna – Eintracht Brunszwik. W barażach o awans do 2. Bundesligi bez powodzenia grał FC Ingolstadt. Z 3. Bundesligi spadły FC Carl Zeiss Jena, SG Sonnenhof Großaspach, Preußen Münster oraz Chemnitzer FC.

3. Fußball-Liga (2019/2020)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/2019 w 3. Bundeslidze:

Rozgrywki

Tabela

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca: 1. FC Nürnberg (przez bramki strzelone na wyjeździe)

Zobacz też 
 Bundesliga
 2. Bundesliga
 Regionalliga

Przypisy 

2019 w Niemczech
2020 w Niemczech
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech